

Anno 
 629 o 629 a.C.

Codici 
 629 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico dell'Università di Seghedino in Ungheria

Matematica 
 629 – numero